Il doppio del torneo di tennis Hansol Korea Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Chuang Chia-jung e Hsieh Su-wei che hanno battuto in finale Eléni Daniilídou e Jasmin Wöhr 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei (campionesse)
 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (finale)

 Séverine Beltrame /  Galina Voskoboeva (quarti di finale)
 Akiko Morigami /  Aiko Nakamura (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2007